Джугашві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Василь Джугашвілі (1921—1962) — молодший син Йосипа Сталіна.
 Віссаріон Джугашвілі (бл. 1850—1909) — батько Йосипа Сталіна.
 Йосип Джугашвілі (1879—1953) — справжнє ім'я Йосипа Сталіна.
 Катерина Джугашвілі (1858—1937) — мати Йосипа Сталіна.
 Яків Джугашвілі (1907—1943) — старший син Йосипа Сталіна.

Грузинські прізвища